Данный список содержит руководителей Министерства образования и науки Украины.

Образования и науки